Detta är en lista över sjöar i Sala kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sala kommun.

Lista

Sala kommun
 Lista